Magnol ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Magnol (1676–1759), französischer Arzt und Botaniker
 Pierre Magnol (1638–1715), französischer Botaniker